Hrvatska:
Pavlovci (Brestovac), naselje u općini Brestovac
Pavlovci (Nova Kapela), naselje u općini Nova Kapela

Srbija:
Pavlovci (Ruma, Srbija), naselje u općini Ruma

Slovenija:
Pavlovci (Ormož, Slovenija), naselje u općini Ormož